Трайскирхен:

 Трайскирхен — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Трайскирхен Лайонс — австрийский профессиональный баскетбольный клуб из одноимённого города.